est une expression anglaise qui signifie « petit à petit ». Elle peut désigner :

Un titre de chanson 

 Little by Little, une chanson du groupe anglais The Rolling Stones sortie en 1964 en face B de leur version de Not Fade Away et présente sur leur premier album The Rolling Stones.
 Little by Little, une chanson écrite par Gordon Mills pour Tom Jones sortie en 1965.
 Little by Little, une chanson de Robert Plant de l'album Shaken 'n' Stirred sorti en 1985.
 Little by Little, une chanson du groupe anglais Groove Armada de l'album Goodbye Country Hello Nightclub sorti en 2001.
 Little by Little, une chanson du groupe anglais Oasis sortie en 2002.
 Little by Little, la chanson du groupe Laura & The Lovers qui a représenté la Lituanie lors du Concours de l'Eurovision de 2005.
 Little by Little, une chanson du groupe Radiohead tirée de l'album The King of Limbs sorti en 2011.
 Little by Little, une chanson du groupe The Chicharones qui apparait dans le jeu NBA 2K11

Un album 

 Little by Little..., un album de 2005 du groupe de rock américain Harvey Danger.

Un groupe de musique 
 Little by Little, un groupe japonais de J-pop.

Une œuvre littéraire 
 Eric, or, Little by Little, un roman de Frederic W. Farrar publié en 1858.

Homonymie
Artiste de Sony Music Entertainment Japan